«Великоле́пный век: Импе́рия Кёсе́м» () — турецкий исторический телесериал в жанре остросюжетной драмы.

Премьера сериала состоялась 12 ноября 2015 года на канале Star TV. Сериал был завершён после окончания второго сезона, выходившего на канале FOX с 18 ноября 2016 года по 27 июня 2017 года.

Сюжет 

1603 год. По приказу валиде Сафие-султан с греческого острова Кефалония была похищена дочь венецианского купца Анастасия. Сафие преподносит девушку в подарок своему внуку — османскому султану Ахмеду I. Скучающая по родным Анастасия несколько раз пытается сбежать, но в конце концов понимает, что не сможет расстаться с Ахмедом. В гареме Настя получает новое имя — Махпейкер, а затем и другое — Кёсем, с которым она обретёт власть и славу величайшей женщины Османской империи.

Производство сериала и премьеры сезонов 

 Первый сезон (серии 1—30) выходил с 12 ноября 2015 года по 9 июня 2016 года на турецком телеканале «Star TV».
 Второй сезон (серии 31—60) выходил с 18 ноября 2016 года по 27 июня 2017 года на турецком телеканале «Fox TV».

Трансляции

В ролях

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на Star.tv
https://turkru.la/

Телесериалы на турецком языке
Исторические телесериалы Турции
Драматические телесериалы Турции
Исторические телесериалы о XVII веке
Телесериалы Турции 2010-х годов
Фильмы об Османской империи
Великолепный век
Программы телеканала Star TV (Турция)
Программы телеканала Fox (Турция)